Сахненко — украинская фамилия.

 Сахненко, Владимир Демидович — художник и керамист.
 Сахненко, Даниил Фёдорович — кинооператор и режиссёр.
 Сахненко, Иван Владимирович (род. 1955) — художник-нонконформист.
 Сахненко, Михаил Сидорович — Герой Советского Союза.